Zuid-Nederland is een term die verschillende betekenissen kan hebben:

 de Nederlandse provincies Noord-Brabant en Limburg, ook wel "beneden de Moerdijk" of "beneden de grote rivieren";
 Zuid-Nederland, een NUTS-regio bestaande uit Noord-Brabant en Limburg;
 de Nederlandse provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg;
 de Zuidelijke Nederlanden, ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog.
 Vlaanderen, als het zuidelijke deel van het Nederlandse taalgebied